Testament může označovat:
 synonymum slova závěť
 Testament (hudební skupina)
 Testament (film)
 Testament (počítačová hra)
 Závěť (Villon), též Velký testament (Le Testament) – dílo Françoise Villona

Externí odkazy